Rosina kan syfta på:

 Rosina (namn) – ett namn
 Rosina Bulwer-Lytton 1802–1882), en brittisk författare
 Rosina Heikel (1882–1929), Finlands och Nordens första kvinnliga läkare
 Rosina Lavonius (1821–1890), en finländsk brevskrivare
 Rosina Wachtmeister (1939–), konstnär
 Alessandro Rosina (1984–), en italiensk fotbollsspelare

Geografi

Bulgarien 

 Rosina (distrikt i Bulgarien), Targovisjte, Obsjtina Trgovisjte,